Landstingsvalet 1991 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Källor 
 Landstingsvalen 1991 Statistiska centralbyrån

1991
val 1991
1991 i Sverige